Le championnat du monde de snooker 1951 a lieu à la tour de Blackpool en Angleterre.

Pour la cinquième fois de suite, la finale voit s'affronter Fred Davis et Walter Donaldson. Davis l'emporte et Donaldson réalise le meilleur break du tournoi (105).

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1951
Snooker
Snooker 1951
Sport à Blackpool
Snooker